Ел Рајо има више значења:

 Ел Рајо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Рајо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Рајо (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рајо (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рајо (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рајо (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рајо (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рајо (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рајо (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рајо (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рајо (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рајо (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рајо (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рајо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рајо (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Рајо (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Рајо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рајо (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рајо (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рајо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рајо, Лас Конгерас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Рајо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Рајо (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Рајо (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Рајо (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рајо (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рајо (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Рајо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рајо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рајо (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рајо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рајо (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику